Леонард (Леонгард) Форрер (, ,  — , ) — швейцарский нумизмат, работавший в Англии. Отец британского нумизмата Леонарда-Стейнинга Форрера.

Биография 
Родился в Швейцарии, в Винтертуре (кантон Цюрих). Детство провёл в Невшателе, затем уехал учиться в Англию, где и прожил всю последующую жизнь, не меняя, однако, своего швейцарского гражданства.

С 1889 года работал в фирме «Spink & Son». С 1893 года издавал журнал «Numismatic Circular». В 1904—1930 годах опубликовал 8-томный основополагающий биографический словарь-справочник о медальерах, резчиках монетных штемпелей и гемм с 500 по 1900 год.

В 1944 году награждён медалью Королевского нумизматического общества.

Избранная библиография 
 Biographical Dictionary of Medallists, Coin-, Gem- and Seal- Engravers. 500 b. C — A. D. 1900. — London, 1904—1930;
 Notes sur le signatures de graveurs sur les monnaies greques. — Bruxelles, 1906; The Wyons. — London, 1917;
 Portraits of Royal Ladies on Greek Coins. — London, 1938.

Примечания

Литература 
 
 Cahn H.A. Leonard Forrer senior †, Schweizer Münzblätter 4, 1954, S. 71-72.

Нумизматы Великобритании